Памятники солдату Швейку установлены:
 Памятник солдату Швейку — в Самаре
 Памятник солдату Швейку — в Санкт-Петербурге